

1 марта 
 Абухов, Константин Васильевич — Герой Советского Союза.
 Басманов, Гавриил Иванович (24) — Герой Советского Союза.
 Буторин, Николай Васильевич (32) — Герой Советского Союза.
 Ежов, Николай Герасимович (23) — Герой Советского Союза.
 Камышев, Владимир Николаевич (19) — Герой Советского Союза.
 Коровин, Сергей Артёмович — разведчик 90-й отдельной гвардейской разведроты.
 Лазарев, Сергей Иванович (21) — Герой Советского Союза.
 Леуцкий, Николай Афанасьевич (31) — Герой Советского Союза.
 Меньшиков, Александр Владимирович (26) — Герой Советского Союза.
 Молев, Николай Георгиевич (20) — Герой Советского Союза.
 Нестеренко, Фёдор Григорьевич (21) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Василий Васильевич (29) — Герой Советского Союза.
 Щербаков, Пётр Павлович (32) — Герой Советского Союза.
 Юдин, Иван Данилович (35) — Герой Советского Союза.
 Юшков, Михаил Афанасьевич (22) — Герой Советского Союза.

2 марта 
 Анатолий Кобликов — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Василий Коннов — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Александр Орликов — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Моисей Северин (36) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

3 марта 
 Илья Егоров — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Александр Липатов (25) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Василий Мележик — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Филипп Нижурин — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Афанасий Тимошенко (31) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

4 марта 
 Анташкевич, Фёдор Кузьмич — Герой Советского Союза.
 Бондарев, Иван Иванович — Герой Советского Союза.
 Гулькин, Иван Тихонович (21) — Герой Советского Союза.
 Довженко, Виктор Михайлович (25) — Герой Советского Союза.
 Шарипов, Исмат — Герой Советского Союза.

5 марта 
 Астафьев, Иван Михеевич (22) — Герой Советского Союза.
 Вэсей, Джордж (49) — генерал-майор австралийской армии.
 Заборьев, Степан Михайлович (23) — Герой Советского Союза.
 Зеленёв, Владимир Клавдиевич (22) — Герой Советского Союза.
 Конев, Павел Фёдорович (19) — Герой Советского Союза.
 Лихобабин, Николай Степанович (20) — Полный кавалер Ордена Славы.
 Моргунов, Родион Николаевич — генерал-лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Гражданской, советско-финской и Великой Отечественной войн.
 Неживенко, Павел Гурьевич — Герой Советского Союза.
 Окороков, Матвей Петрович (29) — Герой Советского Союза.
 Шапкин, Николай Васильевич (21) — Герой Советского Союза.

6 марта 
 Блажевич, Леонид Антонович (23) — полный кавалер Ордена Славы. 
 Гальперин, Фальк — прозаик, переводчик, драматург. Писал на иврите и идише.
 Головачёв, Александр Алексеевич (35) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гончаров, Михаил Дмитриевич — генерал-майор танковых войск, заместитель командующего 2-й гвардейской танковой армией.
 Долгих, Пётр Николаевич (34) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Иванченко, Андрей Фёдорович (40) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Касимов, Николай Ефимович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Козлов, Иван Иванович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сабуров, Георгий Павлович (21) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Тарасов, Константин Николаевич (25) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Тарсуков, Иосиф Гаврилович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шишков, Вячеслав Яковлевич (71) — русский советский писатель.

7 марта 
 Беглов, Валентин Алексеевич (22) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Иванов, Владимир Александрович — Полный кавалер Ордена Славы.
 Киселёв, Иван Герасимович — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Косарев, Владимир Алексеевич (20) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Смышляев, Афанасий Спиридонович — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Шалыгин, Сергей Андреевич (19) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Щербаков, Павел Фёдорович (20) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.

8 марта 
 Владимир Борсоев (38) — Герой Советского Союза.
 Николай Евсюков (23) — Герой Советского Союза.
 Иван Нелюбин (30) — Герой Советского Союза.
 Герман Одноценов (22) — Герой Советского Союза.
 Иван Олейников — Герой Советского Союза.
 Александр Паланский (25) — Герой Советского Союза.
 Александр Половинкин — Герой Советского Союза.
 Григорий Сенатосенко — Герой Советского Союза.

9 марта 
 Александров, Геннадий Петрович (26) — Герой Советского Союза.
 Зернов, Сергей Александрович — участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, командир зенитно-артиллерийского полка 2-го Белорусского фронта. 
 Лазарев, Архип Алексеевич — Герой Советского Союза.
 Левицкий, Тимофей Яковлевич — Герой Советского Союза.
 Сугоняев, Александр Константинович — Герой Советского Союза.
 Чапичев, Яков Иегудович — Герой Советского Союза.

10 марта 
 Клименко, Кондрат Гаврилович (31) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Костров, Борис Алексеевич — русский советский поэт, участник Великой Отечественной войны.
 Марчуков, Николай Миронович (22) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Матвеев, Павел Яковлевич (30) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Рыбаков, Алексей Филиппович (34) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сизов, Борис Иванович (23) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Николай Алексеевич — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Сутормин, Георгий Алексеевич (28) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Филиппов, Георгий Иванович — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Хатисов, Александр Иванович (71) — российский политический деятель.

11 марта 
 Голуб, Семён Тимофеевич (28) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Дмитриевский, Борис Николаевич (22) — Герой Советского Союза.
 Имамутдинов, Магсум Имамутдинович — Герой Советского Союза.
 Пахомов, Дмитрий Фёдорович — Герой Советского Союза.
 Хабиев, Вильдан Саидович (20) — Герой Советского Союза.
 Хайдаров, Бакит Хайдарович — полный кавалер ордена Славы.

12 марта 
 Баев, Владимир Андреевич (20) — Полный кавалер ордена Славы.
 Белодедов, Александр Иванович (24) — Герой Советского Союза.
 Лобода, Василий Яковлевич (20) — Полный кавалер ордена Славы.
 Папин, Павел Андреевич — Герой Советского Союза.
 Чурсин, Михаил Савельевич (22) — Герой Советского Союза.

13 марта 
 Артюхов, Пётр Дмитриевич — командир отделения гвардии сержант, повторил подвиг Александра Матросова.
 Зубков, Александр Владимирович — Герой Советского Союза.
 Кадыров, Очил — Герой Советского Союза.
 Ситдиков, Касим Хасанович (32) — Герой Советского Союза.
 Стойчев, Илия (42) — советский и болгарский военнослужащий. 
 Чернов, Василий Иванович (30) — Герой Советского Союза.

14 марта 
 Александр Гранач (54) — актёр.
 Фёдор Лидваль (74) — российский и шведский архитектор шведского подданства и происхождения.
 Анатолий Пантелькин (25) — Герой Советского Союза.
 Дмитрий Покрамович (23) — Герой Советского Союза.
 Александр Рязанцев (40) — Герой Советского Союза.

15 марта 
 Гизатуллин, Абдулла Губайдуллович (40) — Герой Советского Союза.
 Гук, Леонид Платонович (19) — Полный кавалер ордена Славы.
 Зимин, Виктор Васильевич — Полный кавалер ордена Славы.
 Уманский, Фёдор Гаврилович (26) — Герой Советского Союза.
 Шикунов, Фёдор Иванович (23) — Герой Советского Союза.

16 марта 
 Иван Ладушкин (22) — Герой Советского Союза.
 Иван Медведь (26) — Герой Советского Союза.

17 марта 
 Безруков, Николай Григорьевич (26) — Герой Советского Союза.
 Ковалёв, Николай Кузьмич — Герой Советского Союза.
 Корнилов, Михаил Дмитриевич (22) — Герой Советского Союза.
 Орёл, Степан Фёдорович — Герой Советского Союза.
 Русских, Афанасий Афанасьевич (21) — Герой Советского Союза.
 Целак, Михаил Михайлович (22) — Герой Советского Союза.
 Чернов, Виктор Георгиевич (45) — Герой Советского Союза.

18 марта 
 Тейфук Абдуль — командир 2-го стрелкового батальона 175-го гвардейского стрелкового полка 58-й гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии Степного фронта, Герой Советского Союза (1943), погиб бою.
 Муса Баймуханов (34) — Герой Советского Союза.
 Прокопий Галушин (19) — Герой Советского Союза.
 Михаил Григорьев (32) — Герой Советского Союза.
 Пётр Грустнев (23) — Герой Советского Союза.
 Пётр Козаченко (30) — Герой Советского Союза.
 Якоб Кундер (23) — Герой Советского Союза.
 Иван Ландышев (20) — Герой Советского Союза.
 Иван Маслаков (24) — Герой Советского Союза.
 Василий Нелюбов (30) — Герой Советского Союза.
 Александр Покликушкин (31) — Герой Советского Союза.
 Григорий Полуянов (22) — Герой Советского Союза.
 Иван Рева (21) — Герой Советского Союза.
 Василий Сергиенко — Герой Советского Союза.
 Александр Соломатин (22) — Герой Советского Союза.

19 марта 
 Багаутдинов, Гильми Аблязович (30) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Боридько, Фёдор Петрович (31) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Вациетис, Мартиньш (72) — генерал латвийской армии.
 Денисов, Сергей Евдокимович — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Зыков, Иван Иванович (48) — советский военный, аэронавт и стратонавт. 
 Иванов, Евгений Нилович (24) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Лысенков, Алексей Максимович (23) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Меркулов, Василий Александрович (32) — участник Великой Отечественной войны. Герой Российской Федерации.
 Мурашов, Павел Романович (20) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Орлов, Василий Фёдорович (29) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Рензаев, Алексей Иванович — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.

20 марта 
 Евгений Бойцов (26) — Герой Советского Союза.
 Михаил Василишин (34) — воин-пулеметчик Великой Отечественной войны, гвардии красноармеец 5-й гвардейской армии, Герой Советского Союза.
 Виктор Гомзин (26) — Герой Советского Союза.
 Альфред Дуглас (74) — британский поэт и переводчик, наиболее известен как близкий друг и любовник Оскара Уайлда; остановка сердца.
 Александр Мастерков (23) — Герой Советского Союза.
 Фёдор Тимошенко (29) — Герой Советского Союза.

21 марта  
 Дойчев, Вадим Пантелеймонович (21) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Макаров, Пётр Антонович(21) — полный кавалер, награждённый четырьмя орденами Славы.
 Моисеев, Иван Григорьевич — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Перес, Виктор Янг (33) — тунисский боксёр-профессионал, выступавший в наилегчайшей (Flyweight) весовой категории, чемпион мира по версии ВБА (WBA); застрелен.

22 марта 
 Бейт-Цури, Элияху — член еврейской подпольной организации «ЛЕХИ», один из убийц британского политика, министра по делам Ближнего Востока Уолтера Эдварда Гиннесса.
 Головченко, Владимир Терентьевич (23) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Грибов, Пётр Иванович (42) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Дейнекин, Павел Иванович (26) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Довгополый, Савелий Денисович (38) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кавилья, Энрико — итальянский военный и государственный деятель. Маршал Италии.
 Сорокин, Георгий Александрович (20) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Хаким, Элияху — член еврейской подпольной организации «Лехи», убивший британского министра по делам Ближнего Востока Уолтера Эдварда Гиннесса.
 Фролов, Никита Васильевич — Полный кавалер ордена Славы.
 Шор, Аарон Шауль (80) — израильский художник.

23 марта 
 Головач, Яков Павлович (21) — Герой Советского Союза.
 Гусев, Иван Петрович (24) — Герой Советского Союза.
 Зверев, Василий Владимирович (29) — Герой Советского Союза.
 Кирьяков, Василий Фёдорович (29) — Герой Советского Союза.
 Шишунов, Иван Алексеевич (20) — Герой Советского Союза.
 Ястребов, Василий Петрович (37) — Герой Советского Союза.

24 марта 
 Радченко, Иван Фёдорович (20) — Полный кавалер Ордена Славы.
 Селиванов, Евграф Иосифович (33) — Герой Советского Союза.
 Тарасов, Евгений Петрович — Герой Советского Союза.
 Удовиченко, Иван Максимович (22) — Герой Советского Союза.

25 марта 
 Калленбах, Герман (74) — южноафриканский архитектор.
 Кива, Алексей Минович (30) — Герой Советского Союза.
 Свидинский, Владимир Иванович — советский офицер, Герой Советского Союза.
 Тупицын, Иван Никитович (29) — Герой Советского Союза.
 Хазипов, Назип Хазипович (21) — Герой Советского Союза.

26 марта 
 Николай Артамонов (24) — Герой Советского Союза.
 Павел Кожин — Герой Советского Союза.
 Дэвид Ллойд (82) — британский политический деятель, последний премьер-министр Великобритании от Либеральной партии.
 Сабир Рахимов (43) — Герой Советского Союза.
 Иван Савельев (21) — Герой Советского Союза.
 Борис Шапошников (62) — Маршал Советского Союза (1940).

27 марта 
 Зигуненко, Илья Ефимович (24) — Герой Советского Союза.
 Касаткин, Николай Яковлевич (20) — Герой Советского Союза.
 Кречетов, Андрей Дмитриевич — Герой Советского Союза.
 Сидоренко, Марк Лукьянович (29) — Герой Советского Союза.
 Узких, Николай Артемьевич — Полный кавалер ордена Славы. 
 Чередниченко, Иван Антонович (34) — Герой Советского Союза.

28 марта 
 Аболихин, Алексей Тимофеевич (26) — старший лейтенант, командир взвода, Герой Советского Союза (1945); погиб на фронте.
 Бабич, Андрей Фёдорович (32) — полный кавалер ордена Славы.
 Варакин, Николай Григорьевич — Герой Советского Союза.
 Васильев, Владимир Андреевич — Герой Советского Союза.
 Головин, Василий Степанович (41) — Герой Советского Союза.
 Деженин, Пётр Сергеевич (33) — Герой Советского Союза.
 Киргизов, Степан Григорьевич — Герой Советского Союза.
 Куценко, Иван Иванович — Герой Советского Союза.
 Новиков, Василий Сергеевич (31) — Герой Советского Союза.
 Савченко, Василий Прокофьевич — Закрыл своим телом амбразуру пулемёта.
 Харчин, Иван Гаврилович (29) — Герой Советского Союза.

29 марта 
 Иван Амвросов (35) — Герой Советского Союза.
 Григорий Геврик (19) — Герой Советского Союза.
 Виктор Никитин (21) — Герой Советского Союза.

30 марта 
 Илья Грель (42) — Герой Советского Союза.
 Михаил Кильдяков (30) — Герой Советского Союза.
 Николай Кучеренко (38) — Герой Советского Союза.
 Андрей Петриченко (23) — Герой Советского Союза.
 Дмитрий Потапов (20) — Герой Советского Союза.

31 марта  
 Дьячков, Александр Алексеевич — Герой Советского Союза.
 Коротков, Константин Александрович (25) — Герой Советского Союза.
 Мазель, Исаак Яковлевич (33) — советский шахматист, мастер спорта СССР. Автор ряда шахматных задач и этюдов.
 Мать Мария (Елизавета Кузьмина-Караваева) (53) — монахиня русского происхождения, святая, поэтесса, мемуаристка, деятель французского Сопротивления; погибла в газовой камере.
 Моксин, Пётр Васильевич (24) — Герой Советского Союза.
 Трактаев, Егор Иванович (33) — Герой Советского Союза.